Archaeornithura es un género extinto de ave primitiva del periodo Cretácico Superior (Hauteriviense) de lo que ahora es China. Sus restos fósiles han aparecido en la formación Huajiying, en la provincia de Hebei.

Descripción 
Archaeornithura tenía un plumaje moderamente avanzado, plumas caudales en forma de abanico, una fúrcula en forma de U, ápices de las alas fusionados, y una álula bien desarrollada – una proyección en los bordes frontales de las alas que es usado generalmente para mejorar la maniobrabilidad durante el vuelo. En conjunto, estos rasgos significan que comparte muchos rasgos morfológicos con las aves modernas – muchas más que las de cualquier ave primitiva. Esto sugiere que los Ornithuromorpha divergieron de las otras aves primitivas y los dinosaurios no avianos mucho antes de lo que se pensó anteriormente. "La nueva ave es muy derivada y tiene muchos rasgos avanzados de las aves modernas," dijo su descubridor Min Wang. "Por tanto está lejos de la historia de la transición de aves a dinosaurios".

Este también sugiere que los avances evolutivos claves de las aves – el vuelo activo y el ciclo de desarrollo rápido – se iniciaron tempranamente, y que los hábitos especializados ocurrieron también en la historial inicial de las aves. Los dos especímenes conocidos de A. meemannae tienen una excelente preservación, incluyendo la de las plumas. Esta especie tenía patas largas y pies similares a los de los actuales chorlitos, lo que sugiere que era un ave costera que vadeaba aguas poco profundas en busca de comida. Esta ave parece haber sido capaz de volar. Zhou y Wang conjeturan que estos rasgos avianos pudieron haber ayudado a los ornituromorfos a sobrevivir a la extinción masiva del Cretácico-Terciario.

Filogenia
Archaeornithura fue situado en la familia Hongshanornithidae. Un análisis filogenético mostró que Archaeornithura está cercanamente relacionado con los hongshanornítidos más recientes y más derivados, y confirmó que las especies que antes se consideraban como hongshanornítidos en realidad forman un clado separado. Se mostró que Archaeornithura es el taxón hermano de Tianyuornis, teniendo en común los metatarsos II–IV parcialmente fusionados y la forma expandida de la trabécula del esternón. Las características especializadas para vadear de Archaeornithura sugieren que los hongshanornítidos se originaron en ambientes semiacuáticos.

La posición filogenética de Archaeornithura es mostrada en el siguiente cladograma:

Descubrimiento
Los dos especímenes de A. meemannae fueron descubiertos en las rocas de pizarras intercaladas de la Formación Huajiying en la provincia de Hebei, China, por un equipo internacional de paleontólogos liderados por Wang y Zhonge Zhou del Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de Pekín. Archaeornithura forma una adición importante a la Biota de Jehol, la cual es "la más importante y diversa avifauna fósil conocida por la ciencia" (Min et al., 2015).

El nombre del género significa "ornituromorfo antiguo"; el nombre de la especie fue escogido en honor del paleontólogo chino Meemann Chang. Antes de su descubrimiento, el ornituromorfo conocido más antiguo databa de hace 125 millones de años. El descubrimiento fue anunciando en la publicación Nature Communications en mayo de 2015. El paleontólogo Stephen Brusatte, quien no forma parte del estudio, llamó al descubrimiento de A. meemannae "uno de los más importantes fósiles de aves hallados en la última década".

Referencias

Enlaces externos 

Euornithes
Aves del Cretácico
Aves extintas de Asia
Animales extintos descritos en 2015